Mangone – comune italiano della Calabria
 Amedeo Mangone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Fabio Mangone – architetto italiano
 Nicola Mangone – pittore italiano
 Mangone – variante del toponimo Mangona, località del comune di Barberino di Mugello in Toscana